Schloss Arenberg ist der Name der Schlösser:
 Schloss Arenberg (Löwen) in Belgien
 Schloss Arenberg (Salzburg) in Österreich
 Schloss Arenberg (Wien) in Österreich